Ел Пилон има више значења:

 Ел Пилон (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пилон (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пилон (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пилон (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пилон (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пилон (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пилон (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пилон (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пилон (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику